Shell Key est le nom de deux îles de Floride :
Shell Key, dans le parc national des Everglades.
Shell Key, dans les Upper Keys.